Eduardo Boutet (1856-1915) – giornalista, insegnante, critico e impresario teatrale italiano
 Henri Boutet (1851-1919) – disegnatore e incisore francese
 Jacques Marie Boutet (1745-1812) – attore teatrale e drammaturgo francese
 Johanna Boutet (1970) – ex cestista francese
 Louis-Maurice Boutet de Monvel (1850-1913) – pittore e illustratore francese